Eckberg heißen folgende geographische Objekte:

 Eckberg (Gemeinde Gamlitz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gamlitz, Steiermark
 Schloss Eckberg, in Dresden, Sachsen
 Eckberg (Berg), 1012 m, Vorgipfel des Untersbergs in den Berchtesgadener Alpen

Siehe auch 
 Ekberg, Ekebjærg, Eckenberg